Sweeps (Nielsen), een periode waarin The Nielsen Company haar metingen verricht
 Sweeps, een aflevering van de televisieserie That's So Raven
 SWEEPS, de afkorting van Sagittarius Window Eclipsing Extrasolar Planet Search, een astronomisch project met de Hubble-telescoop